Velika nagrada Nizozemske 1983 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1983. Odvijala se je 28. avgusta 1983.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
|1:17,194
|1:15,630
|align="center"| — 
|-
! 2
| 27
|  Patrick Tambay
| Ferrari
|1:16,857
|1:16,370
| +0,740
|-
! 3
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
|1:16,411
|align="center"| — 
| +0,781
|-
! 4
| 15
|  Alain Prost
| Renault
|1:16,611
|1:16,642
| +0,981
|-
! 5
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
|1:16,721
|1:16,711
| +1,081
|-
! 6
| 6
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
|1:17,544
|1:16,940
| +1,310
|-
! 7
| 35
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
|1:17,198
|1:17,666
| +1,568
|-
! 8
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
|1:17,233
|1:17,552
| +1,603
|-
! 9
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
|1:18,086
|1:17,306
| +1,676
|-
! 10
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
|1:18,202
|1:17,397
| +1,767
|-
! 11
| 16
|  Eddie Cheever
| Renault
|1:18,067
|1:17,676
| +2,046
|-
! 12
| 23
|  Mauro Baldi
| Alfa Romeo
|1:17,887
|1:18,885
| +2,257
|-
! 13
| 36
|  Bruno Giacomelli
| Toleman-Hart
|1:18,642
|1:17,902
| +2,272
|-
! 14
| 29
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
|1:20,153
|1:19,696
| +4,066
|-
! 15
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
|1:21,010
|1:19,787
| +4,157
|-
! 16
| 40
|  Stefan Johansson
| Spirit-Honda
|1:20,447
|1:19,966
| +4,336
|-
! 17
| 2
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
|1:21,395
|1:19,979
| +4,349
|-
! 18
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
|1:20,149
|1:20,282
| +4,519
|-
! 19
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-Ford
|1:20,169
|1:21,050
| +4,539
|-
! 20
| 33
|  Roberto Guerrero
| Theodore-Ford
|1:21,592
|1:20,190
| +4,560
|-
! 21
| 30
|  Thierry Boutsen
| Arrows-Ford
|1:20,245
|1:20,257
| +4,615
|-
! 22
| 25
|  Jean-Pierre Jarier
| Ligier-Ford
|1:20,381
|1:20,247
| +4,617
|-
! 23
| 1
|  Keke Rosberg
| Williams-Ford
|1:20,666
|1:20,391
| +4,761
|-
! 24
| 26
|  Raul Boesel
| Ligier-Ford
|1:21,738
|1:20,660
| +5,030
|-
! 25
| 31
|  Corrado Fabi
| Osella-Alfa Romeo
|1:22,047
|1:20,815
| +5,185
|-
! 26
| 4
|  Danny Sullivan
| Tyrrell-Ford
|1:20,863
|1:20,842
| +5,212
|-
! 27
| 32
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
|1:21,763
|1:20,926
| +5,296
|-
! 28
| 34
|  Johnny Cecotto
| Theodore-Ford
|1:21,734
|1:20,955
| +5,325
|-
! 29
| 17
|  Kenny Acheson
| RAM-Ford
|1:23,425
|1:23,093
| +7,463
|}

Dirka 

|-
! 1
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 72
| 1:38:41,950
| 10
| 9
|-
! 2
| 27
|  Patrick Tambay
| Ferrari
| 72
| + 20,839
| 2
| 6
|-
! 3
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 72
| + 43,741 s
| 15
| 4
|-
! 4
| 35
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
| 72
| + 1:16,839
| 7
| 3
|-
! 5
| 23
|  Mauro Baldi
| Alfa Romeo
| 72
| + 1:24,292
| 12
| 2
|-
! 6
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 71
| +1 krog
| 18
| 1
|-
! 7
| 40
|  Stefan Johansson
| Spirit-Honda
| 70
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 8
| 29
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 70
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 9
| 6
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 70
| +2 kroga
| 6
|  
|-
! 10
| 26
|  Raul Boesel
| Ligier-Ford
| 70
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! 11
| 31
|  Corrado Fabi
| Osella-Alfa Romeo
| 68
| Motor
| 25
|  
|-
! 12
| 33
|  Roberto Guerrero
| Theodore-Ford
| 68
| +4 krogi
| 20
|  
|-
! 13
| 36
|  Bruno Giacomelli
| Toleman-Hart
| 68
| Zavrten
| 13
|  
|-
! 14
| 30
|  Thierry Boutsen
| Arrows-Ford
| 65
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 1
|  Keke Rosberg
| Williams-Ford
| 53
| Vžig
| 23
|  
|-
! Ods
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
| 50
| Diskvalifikacija
| 9
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 41
| Trčenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 41
| Zavrten
| 4
|  
|-
! Ods
| 16
|  Eddie Cheever
| Renault
| 39
| El. sistem
| 11
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
| 37
| Obnašanje
| 17
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
| 26
| Zavrten
| 5
|  
|-
! Ods
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-Ford
| 25
| Zavore
| 19
|  
|-
! Ods
| 4
|  Danny Sullivan
| Tyrrell-Ford
| 20
| Motor
| 26
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 12
| El. sistem
| 3
|  
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 5
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 25
|  Jean-Pierre Jarier
| Ligier-Ford
| 3
| Vzmetenje
| 22
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Johnny Cecotto
| Theodore-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 17
|  Kenny Acheson
| RAM-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Viri 

 Rezultati na uradni strani Formule 1

Formula 1 sezona 1983
1983